Petina je lahko:
 Petina, Kruševac (Srbija)
 Petina, Velika Gorica (Hrvaška)
 Petina, Salerno (Italija)